Der Kanton Guérigny ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Nevers im Département Nièvre und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Guérigny, Vertreter im Generalrat des Départements war von 2001 bis 2015 Pascal Reuillard (PCF).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Guérigny die acht Gemeinden Balleray, Guérigny, Nolay, Ourouër, Poiseux, Saint-Martin-d’Heuille, Urzy und Varennes-Vauzelles. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 189,13 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 5826.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Balleray und Ourouër → Vaux d’Amognes

Bevölkerungsentwicklung 

Guerigny